Варави́ксне ():

 Варавиксне — женская студенческая корпорация Латвии.
 «Варавиксне» — прежнее название лиепайского футбольного клуба «1625 Лиепая».